La ligne D est une ancienne ligne du tramway de Courtrai de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) qui reliait Courtrai à Deerlijk entre  et .

Histoire 
 : mise en service en traction électrique sous l'indice D entre la gare de Courtrai et l'église de Deerlijk ( et ) par la reprise et l'électrification de cette section de la ligne 371 Courtrai - Berchem ; exploitation par la SNCV.

 : modification des voies sur Courtrai (voir Tramway de Courtrai#Les voies sur Courtrai).

 : électrification jusque Deerlijk Station, le reste de la ligne jusque Berchem reste en traction autonome.

 : suppression et remplacement par une ligne d'autobus.

Infrastructure

Dépôts et stations 
Autres dépôts utilisés par la ligne situés sur le reste du réseau ou des lignes connexes : Courtrai.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 

 Lignes de tramway de la SNCV

 

Ligne du tramway de Courtrai
Ligne de tramway de la SNCV dans la province de Flandre-Occidentale
Capital 41
Capital 166
tram